est le titre de plusieurs films:
 , film de Rudolf Meinert sorti en 1926
 , film de Rudolf Meinert sorti en 1932, remake du précédent